Municipio de Putman es la denominación de varias localidades de Estados Unidos::

 Municipio de Putnam (condado de Anderson, Kansas);
 Municipio de Putnam (condado de Fayette, Iowa);
 Municipio de Putnam (condado de Linn, Iowa);
 Municipio de Putnam (condado de Livingston, Míchigan);
 Municipio de Putnam (condado de Stafford, Kansas);
 Municipio de Putnam (condado de Tioga, Pensilvania).